Salvinia adnata är en simbräkenväxtart som beskrevs av Nicaise Augustin Desvaux. Salvinia adnata ingår i släktet Salvinia och familjen Salviniaceae. Inga underarter finns listade.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
adnata